Miejscowości we Włoszech:
 San Giovanni Bianco
 San Giovanni Gemini
 San Giovanni Ilarione
 San Giovanni Incarico
 San Giovanni Lipioni
 San Giovanni Lupatoto
 San Giovanni Rotondo
 San Giovanni Suergiu
 San Giovanni Teatino
 San Giovanni Valdarno
 San Giovanni a Piro
 San Giovanni al Natisone
 San Giovanni d’Asso
 San Giovanni del Dosso
 San Giovanni di Gerace
 San Giovanni in Croce
 San Giovanni in Fiore
 San Giovanni in Galdo
 San Giovanni in Marignano
 San Giovanni in Persiceto
 San Giovanni la Punta